THF může být:

Chemie
 Tetrahydrofolát
 Tetrahydrofuran

Ostatní 
 IATA kód letiště Berlín-Tempelhof